Эривани или Иравани (, ) — нисба, обозначающая происхождение из города Эривань (ныне — Ереван, столица Армении). Известные носители:
  (1813—1881) — азербайджанский поэт XIX века.
 Гаджи Молла Мухаммед Эривани (1763—1817) — богослов, шейх аль-ислам города Эривань.
 Хусейн-хан Каджар — последний правитель Эриванского ханства.
 Далил Эривани — азербайджанский поэт времён Фетх Али-шаха Каджара.
 Мирза Кадым Эривани (1825—1875) — азербайджанский художник XIX века.
 Назим Эривани — полковник российской армии и азербайджанский поэт.
 Фазиль Эривани (1782—1885) — шейх аль-ислам Кавказа (с 1846 года).
 Мухаммед-Хасан Каджар Эривани  (? — 1855) — правитель останов Йезда и Кермана.

Примечания 

Нисбы